Софија Доротеја од Пруске (Берлин, 25. јануар 1719- Швет, 13. новембар 1765) је била супруга Фридриха Вилхелма, маркгрофа од Бранденбург-Швета. Била је кћдерка Фридриха Вилхелма I и Софије Доротеје Хановерске.

Породично стабло 

Рођени 1719.
Умрли 1765.
Династија Хоенцолерн